Каменка () — село на Украине, находится в Старобешевском районе Донецкой области. Под контролем самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

География 
В Донецкой области имеется ещё 5 одноимённых населённых пунктов, в том числе ещё одно село Каменка в том же Старобешевском районе (Новозарьевский сельский совет), посёлок Каменка в составе города Енакиева.

Соседние населённые пункты по странам света 
С: Ларино, Павлоградское

СЗ: Обильное, Новосёловка

СВ: Придорожное, Калинина, Кирово

З: Новобешево

В: —

ЮЗ: Песчаное

ЮВ: Старобешево

Ю: —

История 
В 1945 г. постановлением Сталинского облисполкома хутор Адаман Чалган, сельсовета Горняк переименовать в хутор Каменка.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 269 человек.

Общие сведения 
Код КОАТУУ — 1424587503. Почтовый индекс — 87200. Телефонный код — 6253.

Адрес местного совета 
87220, Донецкая область, Старобешевский р-н, с. Коммунаровка, ул. Октябрьская, 3

Примечания

Ссылки 
 Каменка на сайте Верховной рады Украины
 Сайт Коммунаровского сельского совета (украинская версия): http://kommunarovka.at.ua/

Населённые пункты Старобешевского района